Der COSAFA Cup 2018, die Fußball-Meisterschaft des Südlichen Afrika, fand vom 27. Mai bis 9. Juni 2018, wie im Vorjahr, in Südafrika statt. Gastgeber war die Gemeinde Polokwane in der Provinz Limpopo. Botswana war aufgrund finanzieller Probleme im Januar 2018 als Gastgebernation zurückgetreten.

Das Turnier wurde vom Council of Southern Africa Football Associations (COSAFA) organisiert. Südafrika war zum sechsten Mal Ausrichter der Regionalmeisterschaft.

Teilnehmer und Modus 
Alle 14 Vollmitglieder der COSAFA waren spielberechtigt. Die sechs beste Nationen laut FIFA-Rangliste waren für das Viertelfinale gesetzt. Die anderen acht Nationen spielten die restlichen Viertelfinalisten in zwei Gruppen aus.

Spielorte

Endrunde 
Die Auslosung der Gruppen und Viertelfinalspiele fand am 17. April 2018 statt.

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Hauptrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Trostrunde

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Offizielle Website zum Turnier (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballveranstaltung 2018
Fußball (Südafrika)
Sport (Polokwane, Gemeinde)
Sportveranstaltung in Südafrika